Ајотоско де Гереро има више значења:

 Општина Ајотоско де Гереро (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ајотоско де Гереро (Ајотоско де Гереро, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику